Staatshervorming kan betekenen:
 een reeks van hervormingen die van België een federale staat maakten: Staatshervorming (België)
 een reeks van hervormingen die van Nederland een federaal koninkrijk maakten: Staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden
 de neerlegging in een akkoord naast de Nederlandse Grondwet: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.